Semi (prefixo)
Ou ainda:
Semi Joseph Begun -  um engenheiro e inventor alemão
Semisse - uma moeda romana

Desambiguação